Талапке́рський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Цілиноградського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Талапкер.

Населення — 4323 особи (2009; 861 в 1999, 883 у 1989).

Станом на 1989 рік села Будьонне та Талапкер перебували у складі Кіровської сільської ради'. Селище Роз'їзд 96 станом на 1989 рік перебувало у складі Косчекинської сільської ради. 2019 року село Кизилсуат було передане до новоствореного Кизилсуатського сільського округу.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Цілиноградського району